

Sigle 
 Esperanto-Asocio de Britio, associazione esperantista britannica

Codici 
 EAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abbse (Yemen)